Виктор Войтенко:
 Войтенко, Виктор Петрович (род. 1951) — депутат Государственной думы, генерал-полковник.
 Войтенко, Виктор Степанович (1912—1972) — белорусский общественный деятель, врач, священник Белорусской автокефальной православной церкви.